Mistrzostwa Europy w Szermierce 1996 – 9. edycja mistrzostw odbyła się w francuskim mieście Limoges w 1996 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w szermierce
1996 w sporcie